World Boxing Federation (постала у 2008 р.) – Світова федерація боксу 
 World Boxing Foundation (до 2004 р. World Boxing Federation) – Світова федерація боксу 
 World Bridge Federation – Світова федерація бриджа